Владимир Николаевич Рудаков (род. 16 июня 1972, Москва) — российский педагог, журналист. Выпускник исторического факультета МПГУ. Кандидат филологических наук (1999). Главный редактор научно-популярного журнала «Историк».

Биография 
Владимир Рудаков родился в Москве в 1972 году. В 1995 году окончил с отличием исторический факультет Московского педагогического государственного университета, в 1998-м — аспирантуру Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по филологии на тему «Отображение монголо-татар в древнерусской литературе середины XIII—XV века: Эволюция представлений, сюжетов и образов».

С сентября 1995 года преподаёт историю в гимназии № 1505. Одновременно работает в российских СМИ.

В 1996 году — корреспондент газеты «Московские новости».

В 1999—2001 годах — парламентский корреспондент РИА «РБК».

С 2001-го года — политический обозреватель, а в 2009—2014 годах — заместитель главного редактора журнала «Профиль».

С сентября 2007-го по ноябрь 2015-го работал комментатором аналитической программы «Постскриптум» на телеканале ТВ Центр.

В 2014—2016 годах — член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ).

В 2016—2020 годах — член наблюдательного совета Российского общества «Знание»

В 2017 году — член Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Революции 1917 года.

С января 2015 года по настоящее время — главный редактор журнала «Историк», учреждённого Фондом ИСЭПИ.

Владимир Рудаков автор нескольких десятков научных работ по истории средневековой Руси и истории древнерусской литературы.

В 2009 году в издательстве «Квадрига» вышла в свет его монография «Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII—XV веков», переиздана в 2014 и 2017 годах.

Под редакцией В. Н. Рудакова изданы специальные выпуски журнала «Историк»: «Русская революция. Уроки истории» (М., 2017), «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» (М., 2018), «Новейшая история России» (М., 2021), а также книга-альбом «История Отечества в русской живописи» (М., 2020).

Женат, три дочери.

Награды 
 Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (2020)
 Лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России» (2021)
 Лауреат премии Правительства РФ в области СМИ за 2021 год.

Примечания

Источники 
 Профиль на сайте журнала «Историк»
 Профиль на сайте Гимназии № 1505
 Главный редактор журнала «Историк» вошёл в наблюдательный совет Российского общества «Знание»
 
 

Историки России
Филологи России
Журналисты России
Педагоги России
Выпускники МПГУ
Исследователи древнерусской литературы
Преподаватели школы № 1505